Rio Open 2016 (kobiety)
 Rio Open 2016 (mężczyźni)